Евге́ний Ле́бедев: Лебедев, Евгений Александрович (род. 1980) — председатель совета директоров и владелец издательства «Evening Standard Ltd».
 Лебедев, Евгений Алексеевич (1917—1997) — советский актёр.
 Лебедев, Евгений Андреевич (род. 1981) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 
 
 
 Лебедев, Евгений Константинович (1939—2005) — учёный, доктор наук, профессор, один из первых научных деятелей в истории российской информатизации, автор учебников и научных статей.
 
 Лебедев, Евгений Яковлевич (1919—2005) — генерал-майор.